Yelmochelys es un género extinto de tortuga trionicoide que vivió en México durante el Cretácico tardío. La única especie conocida es Yelmochelys rosarioae, los restos fueron encontrados en el municipio de General Cepeda, Coahuila.

Descripción 
Yelmochelys era una tortuga de pantano de caparazón blando y se le estima una longitud máxima de 10 centímetros. El holotipo CPC 278 consta de diversos fragmentos del plastrón, sin embargo se reportan cerca de 500 elementos aislados, los cuales permitieron la debida diagnosis y descripción del animal, así como su distinción de otros taxa.

Clasificación 
Brinkman et al., 2016 muestra la posición filogenética de Yelmochelys en relación con los integrantes del suborden Cryptodira y la familia kinosternidae, colocándolo como un taxón basal de este último clado.

Paleoecología 
Se conocen diversos ejemplares procedentes de las rocas del campaniense de la Formación Cerro del Pueblo y Formación Cañón del Tule, ambas depositadas en la Cuenca de Parras y pertenecientes al Grupo Difunta. Yelmochelys vivió en un ambiente de llanura aluvial, donde se cree que hubo una gran diversidad de tortugas terrestres como marinas en el mismo ecosistema. Coexistió con la tortuga marina Mexichelys, el ceratópsido Coahuilaceratops y los hadrosáuridos Latirhinus y Velafrons.

Véase también 
Formación Cerro del Pueblo 
Mexichelys

Referencias

Enlaces externos 

Kinosternidae
Fósiles de América del Norte
Fósiles del Cretáceo
Animales extintos descritos en 2016